

Mythologie 

 Dans la mythologie grecque, Hector est un prince troyen, héros de la guerre de Troie.
 Hector, écriture alternative d'Antor, père adoptif du roi Arthur.
 Hector des Mares, personnage de la légende arthurienne.

Prénom 

 Hector

Personnalités 

 Jean Hector dit Legros (1768-1827), général de brigade français ;
 James Hector (1834-1907), géologue et naturaliste écossais de l'expédition Palliser, qui donna son nom à une espèce de dauphin, au Mont Hector dans les Rocheuses canadiennes ainsi qu'à la Médaille Hector, une distinction scientifique néo-zélandaise.
 Jamie Hector (1975-), acteur américain.
 Jonas Hector (1990-), footballeur international allemand.
 Sara Hector (1992-), skieuse alpine suédoise.
 Michael Hector (1992-), footballeur international jamaïcain.

Pseudonyme 

 Hector († 675), préfet de la Provence marseillaise ;
 Hector, « le Chopin du twist », provocateur emblématique des années 1960 ;
 Hector, musicien finlandais.

Toponyme

Hector, dans l'Arizona ;
 Hector, dans l'Arkansas ;
 Hector, en Californie, dans le Comté de San Bernardino, 30 miles à l'est de Barstow, l'endroit où a été identifié l'hectorite, un minéral argileux rare
 Hector, dans le Minnesota ;
 Hector, dans l'État de New York ;
 Aéroport international Hector, aéroport de Fargo dans le Dakota du Nord ;

Mont Hector, dans les Rocheuses canadiennes ;
 Lac Hector, à proximité du mont Hector ;

La rivière Hector, cours d’eau de l’Île du Nord.

Informatique 

 Hector, série de micro-ordinateurs produits en France dans les années 1980 par la société Micronique et dont les différents modèles étaient :
 Hector 1
 Hector 2HR
 Hector 2HR+
 Hector HRX
 Hector MX
 Hector est un logiciel de simulation de transport de particules dans des lignes de faisceau.

Arts et culture 

 Hector et Andromaque huile sur toile de Giorgio de Chirico, 1917 
 Hector, film belge de Stijn Coninx sorti en 1987
 Héctor, film espagnol de Gracia Querejeta (2004)
 Héctor, film britannique de Jake Gavin sorti en 2015
 Hector, devenu France Vivace, est un programme musical permanent édité par Radio France
 Hector est le nom du valet de carreau aux cartes à jouer.

Divers 
 (624) Hector, un astéroïde troyen
 Hector, un cumulonimbus.
 Réseau Hector, réseau de résistance intérieure française créé en Champagne
 Médaille Hector, distinction scientifique néo-zélandaise
 Prix Hector, distinction scientifique allemande

Bateaux 
 Hector, navire du  qui transporta les premiers émigrants écossais vers la Nouvelle-Écosse en 1773
 Hector, vaisseau de ligne de la Marine française, en service de 1755 à 1782.
Patronyme français
Homonymie de bateaux
Homonymie de localités aux États-Unis